Het wereldkampioenschap schaatsen allround 1895 werd op 23 en 24 februari 1895 op de ijsbaan Mjøsen in Hamar gehouden. 

Omdat de vorige editie van 1894 op de ijsbaan Saltsjöbanen in Stockholm onbeslist eindigde was er geen titelverdediger. Om wereldkampioen te worden moest een deelnemer drie afstanden winnen. De top vier van de 500 en 1500 meter streed in een finale om de afstandzege. Jaap Eden won als eerste man twee keer de wereldtitel.

Eindklassement 

 * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

Langebaanschaatsen in 1895
Schaatsen in Noorwegen
 1895
Sport in Hamar
Schaatsen 1895